Ана од Чешке (Праг, 11. мај 1366- Sheen Priory, 7. јун 1394) је била супруга Ричарда II и краљица Енглеске. Била је кћерка Карла IV и Елизабете Померанијске. Имала је четири брата (међу њима је био и Жигмунд Луксембуршки) и једну сестру.

Анин отац је био најмоћнији монарх у Европи, владао је половином територија Европе и половином становништва. Упркос томе Ричардов одабир Ане за супругу, није био популаран. Ана није донијела никакво богатство као уобичајени мираз (још је Ричард II морао да плати одштету њеном брату), нити је Ричард стекао уобичајене дипломатске предности. Једино што је браком омогућено енглеским трговцима да слободно тргују Чешком и Светим римским царством. Брак је трајао 12 година до Анине смрти од куге 1394. Није имала деце. Покопана је заједно са супругом Вестминстерској опатији, где су се и венчали.

Породично стабло 

Рођени 1366.
Умрли 1394.
Луксембурзи